Wels může být:

 Wels – hornorakouské město na řece Traun
 Wels-venkov – územněsprávní celek v Horním Rakousku

příjmení osob
 Otto Wels (1873–1939) — německý politik, předseda SPD
 Rudolf Wels (1882–1944) – český architekt židovského původu
 Šimon Wels (1853–1922) – židovský spisovatel
 Karla Slavíková-Welsová – česká herečka

Související články 
 Wells (rozcestník)
 Wales

Rozcestníky - příjmení